Dalriada peut signifier :

 Dál Riata, royaume médiéval situé sur la côte nord-est de l'Irlande et la côte ouest de l'Écosse ;
 Dalriada, un groupe de folk metal hongrois formé en 1998.